Mitsopoulos (Μητσόπουλος) ist der Familienname folgender Personen:

 Tasos Mitsopoulos (1965–2014), zyprischer Politiker (DISY), Verteidigungsminister
 Veronika Mitsopoulos-Leon (* 1936), österreichische Klassische Archäologin